Ачадара:
 Ачадара — село в Закавказье
 Ачадара — платформа Абхазской железной дороги